Philipp Rytz (né en 1984), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Regula Rytz (né en 1962), femme politique suisse, conseillère nationale ;
 Simon Rytz (né en 1983), joueur suisse de hockey sur glace.